FIA WTCC Race of Italy 2006 hölls den 1 och 2 april på Autodromo Nazionale di Monza. Kvalet kördes 1 april och loppen 2 april.

Race 1
Andy Priaulx som stod i pole position ledde loppet från start till mål. SEAT Sports nya förare, fransmannen Yvan Muller, kom tvåa.

Redan i första kurvan körde Salvatore Tavano in i stallkamraten Augusto Farfus Jr.:s bakdel, vilket påverkade båda i loppet. Tavano fick bryta. På det andra varvet kolliderade Roberto Colciago och Jens Edman. Colciagos bil började brinna, vilket medförde att säkerhetsbilen kom ut. Loppet förlängdes från nio till elva varv på

När förarna gick ut på det sista varvet låg Dirk Müller trea och James Thompson fyra, men Thompson lyckades ta sig förbi Müller i den första chikanen.

Noteringar 
 Loppet förlängdes från nio till elva varv på grund av Colciago och Edmans incident.

Race 2

Italien
2006 i Italien